Erich Zieger ist der Name folgender Personen:

* Erich Zieger (Admiral) (1889–1945), deutscher Admiral
 Erich Zieger (Forstwissenschaftler) (1902–1960), deutscher Forstwissenschaftler